ODEPA puede referirse a:

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, servicio público dependiente del Ministerio de Agricultura de Chile.
Organización Deportiva Panamericana

Siglas